Badstraße oder Badstrasse steht für:
 Badstraße (Bad Cannstatt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Cannstatt #Cannstatt-Mitte
 Badstraße (Bad Steben), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Steben
 Badstraße (Bayreuth), siehe Liste der Baudenkmäler in Bayreuth
 Badstraße (Berlin)
 Badstrasse (Ennetbaden), siehe Liste der Kulturgüter in Ennetbaden
 Badstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/B #Badstraße
 Badstraße (Gleisweiler), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gleisweiler
 Badstraße (Heringsdorf), siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Badstraße (Herzberg, Elster), siehe Liste der Baudenkmale in Herzberg (Elster)
 Badstraße (Radeberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeberg
 Badstraße (Regensburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Wöhrde